Нантёйль — фамилия. Известные носители:

 Нантёйль, Робер — Робе́р Нантёйль (, французское произношение Нантёй, 1623 года, Реймс — 9 декабря 1678 года, Париж) — французский гравёр и художник-пастелист, первый королевский кабинетный рисовальщик и гравёр во Франции.
 Нантёйль, Селестен — Селесте́н Франсуа́ Нантёйль-Лёбёф, известный более как Селесте́н Нантёйль (, французское произношение Нантёй, 1813, Рим — 6 декабря 1873 года, Буррон-Марлотт) — французский художник и литограф романтического периода.
 Нантёйль, Шарль-Франсуа — Шарль-Франсуа́ Лёбёф, более известный как Нантёйль (, французское произношение Нантёй, 1792, Париж — 1865 года, Париж) — французский скульптор, старший брат художника Селестена Нантёйля.

См. также 
 Нантёй